Schnitt steht für:

im Sinne Einschnitt, Einschneiden:
 eine mechanisch verursachte Verletzung, die Schnittwunde
 ein chirurgischer Hautschnitt, siehe Inzision
 eine anatomische Einbuchtung, die Inzisur

 eine Vertiefung für Verkehrswege, siehe Einschnitt (Verkehrsweg)
 eine Eintiefung, siehe Kerbe
 Grateinschnitt, siehe Scharte (Geographie)
 eine Trennfuge im Verputz, siehe Schwedenschnitt
 in der Geologie ein Befundverfahren, der Richtschnitt
 in der Archäologie das in einer Grabung gewonnene Profil, der Grabungsschnitt
 eine Unterbrechung im Vers, siehe Zäsur
 ein grafisches Verfahren in Kunst und Buchdruck, siehe Stich und Schnitt

im Sinne Aus-, Be-, Zuschneiden/-schnitt (‚in Form bringen‘):
 ein Trennverfahren in der Werkstoffbearbeitung, Wirkweise der Schere, siehe Scherschneiden
 ein Vorgang und Verfahren der Fertigungstechnik mittels Schneidwerkzeugen, Wirkweise einer Klinge, siehe Zerteilen
 die beim Sägen entstehende Trennfuge, der Sägeschnitt
 in-Form-Sägen von Halbzeug aus Holz, siehe Schnittholz
 die drei Seiten, an denen das Buch geöffnet werden kann, siehe Buchschnitt
 in Typografie und Druckwesen die Variationen einer Schriftart, der Schriftschnitt
 das Entstehungsprinzip eines Kleidungsstückes, Zuschnitt, siehe Schnittmuster
 die Papiervorlage eines Kleidungsmodells, der Schnittmusterbogen

im Sinne Abschneiden:
 Beschnitt von Pflanzen, siehe Schnitt (Gartenbau)
 das Ernten von Gras oder Getreide, siehe Mähen
 das Fällen eines Baumes, siehe Fällschnitt
 der Holzeinschlag, die Holzernte
 frisch gefälltes Holz, Schnittholz, siehe Grünholz
 das Entfernen der Hoden bei Tieren, siehe Kastration #Veterinärmedizin

im Sinne Zer-, An-, Zu-, Ausschneiden (‚teilen, aufspalten‘):
 die Bearbeitung und Strukturierung des aufgenommenen Ton- und Bildmaterials, der Filmschnitt
 das Aneinanderreihen von Sequenzen aus Video-Quellmaterial durch Kopieren auf ein Zielmedium, Videoschnitt
 ein Aufschneiden von Gegenständen oder Modellen zur Veranschaulichung, siehe Schnittmodell
 eine zu mikroskopischen Zwecken gefertigte dünne Schicht eines organischen Gewebes, Histologischer Schnitt
 in der Heraldik krummlinige Wappenschildteilungen, der Wappenschnitt

mathematisch-technische Begriffe:
 In der Mechanik das Schnittprinzip (Freischneiden, Systemschnitt) zur isolierten Betrachtung eines Untersystems von Körpern
 die technische Zeichnung eines Körpers in einer Schnittebene, siehe Schnitt (Darstellung)
 in der Darstellenden Geometrie die Herstellung axonometrischer Bilder, siehe Einschneideverfahren
 der gemeinsame Punkt zweier Kurven oder einer Kurve und einer Fläche, siehe Schnittpunkt
 die gemeinsamen Punkte zweier Flächen, siehe Schnittkurve
 in der Statistik synonym für den Durchschnitt, siehe Mittelwert
 in der mathematischen Mengenlehre die Schnittmenge
 eine Teilmenge der rationalen Zahlen, siehe Dedekindscher Schnitt
 eine Zerlegung der Knotenmenge in einem Netzwerk, siehe Schnitt (Graphentheorie),
 eine transitive metalogische Kalkülregel, bei der das Zwischenglied entfernt wird, siehe Schnittregel
 eine bestimmte Art von Abbildungen in der Topologie, siehe Schnitt (Faserbündel),
 das Wegschneiden von Zweigen eines Suchbaums in der Informatik, siehe Alpha-Beta-Suche
 ein Morphismus mit einem Linksinversen in der Kategorientheorie, siehe Koretraktion
 Einschneiden in Geodäsie und Vermessung, siehe Schnittverfahren
 einen Verfahrensschritt bei der Landesvermessung, Vorwärts, Rückwärts-, und Seitwärtsschnitt, siehe Triangulation (Geodäsie)

Diverses:
 Anschneiden, dem Ball beim Ballspiel einen Drall geben, der Effet
 die Abkürzung bei einer Kurvenfahrt, siehe Kurvenschneiden
 eine Spieltaktik beim Skat, siehe Skat #Schneiden
 ein nur teilweise gefülltes Getränk, siehe Spruz

Schnitt im Speziellen steht für:
 Schnitt (Filmzeitschrift), eine ehemalige deutsche Filmzeitschrift

Schneiden im Speziellen steht für:
 Schneiden (Cladium), eine Pflanzengattung in der Familie der Sauergräser

Einschnitt im Speziellen steht für:
 Einschnitt (Denkmal), Gedenkstätte in München an die Opfer der Geiselnahme von München bei den Olympischen Sommerspielen 1972

Siehe auch:
 Abschnitt, Verschnitt
 Spalte, Kerbe (Begriffsklärung), Sektion
 Cut, Cutting, Clipping
 Schnittware
 Goldener Schnitt